Tofalarisch, auch Karagassisch genannt, ist die Sprache der Tofalaren (Karagassen). Diese wurde
1989 durch ein von Valentin I. Rassadin und V.N. Schibkejew herausgegebenes Schulbuch (Tofalarski bukwar dlja perwogo klassa tofalarskich schkol) zur Schriftsprache kodifiziert. Sie wurde im Jahr 2010 von nur noch 93 Menschen in Süd-Sibirien gesprochen und ist vom Aussterben bedroht.
Enge Verwandtschaft besteht zur tuwinischen Sprache. Beide Sprachen werden den Turksprachen zugeordnet.

Der Sprachcode ist kim (nach ISO 639-3).

Alphabete 
Offiziell wird Tofalarisch bislang in kyrillischer Schrift geschrieben.

Dabei gebraucht man die im Russischen nicht gebrauchten Buchstaben Ғғ [ɣ], Әә [æ], Ii [iː], Ққ [q], Ңң [ŋ], Өө [œ], Үү [y], Һһ [h], and Ҷҷ [d͡ʒ]. Gelegentlich nutzt man ъ nach einem Vokal, um einen tiefen Ton anzuzeigen, z. B. in эът „Fleisch.“

Siehe auch 
 Vergleichende Betrachtung der Turksprachen

Einzelnachweise 

Turksprachen
Einzelsprache